Shatter est un mot anglais signifiant « faire voler en éclats, anéantir, briser, détruire ». 

Le terme peut faire référence à :

 Un dénommé Mister Shatter (1974), un film de Michael Carreras et Monte Hellman
 Shatter (1984-1988), premier comics entièrement réalisé avec un ordinateur
 Shatter (2008), un roman de Michael Robotham
 Shatter (2009), un jeu vidéo de Sidhe

Homonymie de titre